Gadingan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Gadingan, Sukoharjo, by, 
 Gadingan, Indramayu, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar